T1, T 1  eller T-1 kan syfta på:

 T1 – en förkortning för monojodtyreonin, se tyreoideahormoner
 T1 – en svensk motortorpedbåt, se T1 (båt)
 T 1 – Svea trängbataljon (1891–1902, 1985–1994)
 T 1 – Första Svea trängkår (1902–1904)
 T 1 – Svea trängkår (1904–1949, 1994–1997)
 T 1 – Svea trängregemente (1949–1985)
 T 1 – en svensk militär beteckning på ett torpedflygplan, se Heinkel HD 16 
Sojuz T-1 –  en flygning i det sovjetiska rymdprogrammet.